Long may you run (album van The Stills-Young Band) (1976) muziekalbum van Neil Young
 Long may you run (single van The Stills-Young Band) (1976 en 2003, live) single van Neil Young